Ляхницкий — фамилия.

Известные носители:

 Ляхницкий, Валериан Евгеньевич (1885—1960) — российский и советский учёный-гидротехник.
 Кассиан (Ляхницкий) (1735—1784) — архимандрит Киево-Братского монастыря РПЦ, педагог и ректор Киево-Могилянской духовной академии. 
 Ляхницкий, Николай Яковлевич (1871—?) — присяжный поверенный, член Государственной думы III созыва от Ставропольской губернии. 
 Ляхницкий, Сергей Сергеевич (1924—1991) — советский и российский актёр театра и кино.